Альгамбра:

 Альгамбра — архитектурно-парковый ансамбль в восточной части города Гранада в южной Испании.
 «Альгамбра» — книга американского писателя Вашингтона Ирвинга.
 «Альгамбра» — один из наиболее дорогих и фешенебельных ресторанов Риги в середине XIX — середине XX века.
 «Альгамбра» — сад, существовавший на территории современного Железнодорожного района Новосибирска.
 «Альгамбра» — лондонский театр, пользовавшийся популярностью в конце XIX — начале XX века.
 (3851) Альгамбра — астероид семейства Флоры в Главном поясе.

См. также 
 Алхамбра (значения)
 Аламбра (муниципалитет)